Determinante – in algebra, numero che descrive alcune proprietà algebriche e geometriche della matrice
Determinante – in linguistica, elemento gerarchicamente sovraordinato ad un altro elemento (detto "determinato")
Determinante della salute – fattore che modifica in senso positivo o negativo lo stato di salute di una popolazione